Johan Wohlert kan avse:

Johan Wohlert (arkitekt), jämför Skepparholmen
Johan Wohlert (musiker), medlem i det danska indierockbandet Mew